Az Irsa jelentheti:

Irsa, 1950 óta Albertirsához tartozó egykori község
Irsa, folyó Oroszországban
Irsa, folyó Ukrajnában